Клайн-Ку́ниц или Хо́йничка (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гроспоствиц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Располагается на южном склоне холмов Тромберг (Любин) и Шмориц (Жморц) на юго-восток от Будишина.

Соседние населённые пункты: на востоке — деревня Хойница коммуны Кубшюц и на юге — деревня Козлы.

История 
Впервые упоминается в 1419 году под наименованием Coynitz parvum.

С 1936 года входит в современную коммуну Гроспоствиц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 Coynitz parvum, 1419
 Klain Kunitz, 1547
 Clein Conicz, Kleine Konitz, 1550
 Klein Kojnitz, 1715
 Klein Kunitz, 1768

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 31 человек (из них — 31 серболужичанин (100 %)).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Жилой дом, 1809 год (№ 09252767).

Литература 
 Cornelius Gurlitt,  Kleinkunitz , Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 31. Heft: Amtshauptmannschaft Bautzen (I. Teil). C. C. Meinhold, Dresden 1908, S. 116.
 Um Bautzen und Schirgiswalde (= Werte der deutschen Heimat. Band 12). 1. Auflage. Akademie Verlag, Berlin 1967, S. 159.

Примечания

Ссылки 
 Klein Kunitz/ Chójnička , Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
 Klein Kunitz , Oфициальный сайт коммуны Гроспоствиц

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гроспоствиц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области